

Patronyme 

 César Trouin (1866-1919), un homme politique français.
 Jean Trouin (1673-1712), un alchimiste et escroc français.

Toponyme 
 Trouin, une ville haïtienne de l'arrondissement de Léogâne.

Voir aussi